Крокодиломорфы  — надотряд пресмыкающихся, включающий современных и ископаемых крокодилов и близкие к ним группы (крокодилоподобные архозавры, Notosuchia и другие).

Описание 
В течение мезозойской эры и нижних периодов кайнозойской эры группа Crocodylomorpha была намного более разнообразной, чем теперь. Триасовые формы были мелкими, активными наземными животными. Они затем заменялись в течение раннего юрского периода различными водными и морскими формами. В верхнем юрском и меловом периодах наблюдается широкое разнообразие наземных и полуводных форм крокодиломорфов. Предки крокодилов появились только в конце мелового периода.

Систематика 
Исторически, всех известных современных и ископаемых крокодиломорфов автоматически относили к одному отряду Crocodilia. Однако, начиная с 1980-х годов многие учёные начали разделять эту сборную группу, которую переименовали Crocodylomorpha (крокодилоподобные архозавры) или в более узком объёме Crocodyliformes.

«Старый» отряд Crocodilia делился на подотряды:
 Протозухии (Protosuchia) — первичные крокодилы
 Талаттозухии (Thalattosuchia) — морские крокодилы
 Мезозухии (Mesosuchia) — «средние» крокодилы
 Эузухии (Eusuchia) — настоящие крокодилы

Далее была предложена новая классификация группы Crocodylomorpha (Bristol University webpage). Все таксоны вымершие, кроме трёх семейств Eusuchia, включающих все современные виды крокодилов.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на март 2019 года в надотряд включают следующие таксоны до семейств включительно:
 Надотряд Крокодиломорфы (Crocodylomorpha)
 Роды incertae sedis (включая представителей бывшего подотряда Sphenosuchia)
 Клада Крокодилиформы (Crocodyliformes)
  Семейство Artzosuchidae
  Семейство Gobiosuchidae
  Семейство Krokolithidae
  Семейство Protosuchidae
  Клада Shartegosuchoidea
  Семейство Shartegosuchidae

  Подотряд Coelognathosuchia
  Семейство Гониофолидиды (Goniopholididae)
  Подотряд Мезозухии (Mesosuchia)
  Семейство Trematochampsidae
  Инфраотряд Notosuchia
  Семейство Mahajangasuchidae
  Семейство Uruguaysuchidae

  Семейство Candidodontidae
  Семейство Notosuchidae
  Семейство Sphagesauridae
  Клада Sebecia
  Семейство Peirosauridae
  Семейство Itasuchidae
  Клада Себекозухии (Sebecosuchia)
  Семейство Баурузухиды (Baurusuchidae)
  Семейство Bretesuchidae
  Семейство Себециды (Sebecidae)
 Клада Неозухии (Neosuchia)
  Семейство Атопозавриды (Atoposauridae)
  Семейство Бернисартииды (Bernissartiidae)
  Семейство Stomatosuchidae
  Подотряд Tethysuchia
  Семейство Дирозавриды (Dyrosauridae)
  Семейство Фолидозавриды (Pholidosauridae)
  Подотряд Талаттозухии (Thalattosuchia)
  Семейство Метриоринхиды (Metriorhynchidae)
  Семейство Телеозавриды (Teleosauridae)
  Надсемейство Metriorhynchoidea
  Надсемейство Teleosauroidea
 Клада Эузухии (Eusuchia)
  Семейство Aegyptosuchidae
  Семейство Allodaposuchidae
  Семейство Dolichochampsidae
  Семейство Hylaeochampsidae
  Семейство Параллигаториды (Paralligatoridae)
  Семейство Stromerosuchidae
 Отряд Крокодилы (Crocodilia)
  Семейство Planocraniidae
 Надсемейство Gavialoidea
 Семейство Gavialidae

 Надсемейство Alligatoroidea
  Семейство Diplocynodontidae
 Семейство Alligatoridae
 Надсемейство Crocodyloidea
 Семейство Crocodylidae

Кладограмма 
Систематика группы по Larsson & Sues 2007 года и по Sereno и коллег 2003 года показана в кладограмме:

Отдельные представители 
 Theriosuchus grandinaris — вид из семейства атопозаврид (Atoposauridae), жил в меловом периоде на территории современного Таиланда около 125 млн лет назад. Был описан в 2011 году на основе частичного черепа.
 Wahasuchus egyptensis

Примечания

Литература 
 
 
 
 Benton M. J. (2004). Vertebrate Palaeontology. 3rd ed. Blackwell Science Ltd.
 Hay O. P. 1930 (1929—1930). Second Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America. Carnegie Institution Publications, Washington, 1,990 pp.
 Larsson H. C. E., and Sues H.-D. (2007). Cranial osteology and phylogenetic relationships of Hamadasuchus rebouli (Crocodyliformes: Mesoeucrocodylia) from the Cretaceous of Morocco. Zoological Journal of the Linnean Society 149: 533—567.
 Sereno P. C., Sidor C. A., Larsson H. C. E., and Gado B. (2003). A new notosuchian from the Early Cretaceous of Niger. Journal of Vertebrate Paleontology 23(2): 477—482.

Ссылки 
 Crocodylomorpha — веб-страницы Ross Elgin на сайте University of Bristol
 Классификация крупных групп крокодиломорф
 Crocodylomorpha на сайте Palaeos
 Technical definition
 Crocodylomorpha — кладограмма на сайте Mikko’s Phylogeny Archive.
 Sereno P. C. 2005. Stem Archosauria—TaxonSearch
 Taxon Search — Crocodylomorpha